Adelia steht für:
 Adelien, eine Gattung der Ölbaumgewächse
 Adelia (Alabama), Ort im Calhoun County, Vereinigte Staaten (nicht mehr existent)
 Adelia (Gattung), eine Gattung der Wolfsmilchgewächse
 Adelia (Oper), Oper von Gaetano Donizetti
 Adelia (Vorname), Variante von Adela